Gheorghe Maftei poate fi:

 Gheorghe Maftei (artist plastic) (1935-2021), artist plastic român 
 Gheorghe Maftei (bober) (1939-2006), bober român
 Gheorghe Maftei (halterofil) (n. 1955), halterofil român 
 Gheorghe Maftei (fizician)